Het ATP-toernooi van Rome 1991 (met de officiële naam Peugeot Italian Open) werd gespeeld van 13 tot en met 19 mei 1991. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Foro Italico in Rome, Italië.

In de enkelspelfinale moest de Argentijn Alberto Mancini in de derde set opgeven tegen de Spanjaard Emilio Sánchez. In de eindstrijd in het dubbelspel versloeg het Italiaans/Kroatische koppel Omar Camporese/Goran Ivanišević het Amerikaans/Australische duo Luke Jensen/Laurie Warder.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Rome
ATP-toernooi van Rome